Бајадера - колач од бадема, лешника или ораха
 Бајадера или девадаси је плесачица у хиндуистичким храмовима
 Бајадера (балет) - балет Лудвига Минкуса
 Бајадера (оперета) - оперета Имре Калмана